Състезанията по северна комбинация на зимните олимпийски игри през 2014 г. се провеждат на комплекса „Лаура“ и на ски шанците „Руские Горки“ в Красная поляна.

Програма 
Таблицата показва програмата за трите дисциплини. 

Всички часове са в местно време (UTC+4).

Класиране по медали

Резултати

Нормална шанца / 10 км 
Състезанието по северна комбинация на нормална шанца и 10 км ски бягане е спечелено от водача в генералното класиране за Световната Купа, Ерик Френцел, от Германия, който по този начин печели първата си олимпийска титла. Той печели и ски скока. Втори след ски скока е японецът Акито Уатабе, който запазва позицията си и след ски бягането. Норвежецът Магнус Крог печели бронзовия медал след добро бягане, тръгвайки от 20-а позиция след ски скока.

Голяма шанца

Отборно

Източници 

Северна комбинация
Зимни олимпийски игри 2014